František Musil ist der Name folgender Personen:

* František Musil (Komponist) (1852–1908), tschechischer Organist und Komponist 
 František Musil (Historiker) (* 1939), tschechischer Historiker
 František Musil (* 1964), tschechischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout